Fiori ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Fiori (1865–1950), italienischer Botaniker
 Christopher Fiori (* 1980), deutscher Betriebswirt und Sportmanager
 Diego Fiori (* 1975), italienischer Künstler, Regisseur und Filmproduzent
 Domenico Fiori (1874–1962), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof
 Ernesto de Fiori (1884–1945), österreichischer Bildhauer, Maler und Zeichner
 Fabrizio Della Fiori (* 1951), italienischer Basketballspieler
 Gisela Fiori (1940–2011), deutsche Schauspielerin und Tanzlehrerin
 Giuseppe Fiori (1923–2003), italienischer Politiker und Autor
 Mario de’ Fiori, eigentl. Mario Nuzzi (1603–1673), italienischer Blumenmaler
 Patrick Fiori (* 1969), französischer Komponist und Interpret
 Robert de Fiori (1854–1933), österreichisch-ungarischer Journalist
 Valerio Fiori (* 1969), italienischer Fußballtorwart

Fiori steht für:

 Campo de’ Fiori, ein zentraler Platz in Rom
 Fiori musicali, eine Kompositionssammlung Girolamo Frescobaldis
 Fiori musicali (Barockorchester) (Italienisch ‚Musikalische Blumen‘), ein Barockorchester, das sich der Historischen Aufführungspraxis widmete
 eine bestimmte Form italienischer Teigwaren aus Hartweizengrieß, siehe Pasta
 Subaru Fiori, ein Automodell